Saman (gemeente), een Franse gemeente
 Saman (Iran), een plaats in Iran
 Saman (dans), een Indonesische dans
 Saman (god) of 'Sumana', een god in Sri Lanka
 Samanea saman, ook Albizia saman, regenboom